Pojma (plaats), een plaats in de gorodskoje poselenieje van Slavjanka binnen het district Chasanski in het uiterste zuidwesten van de Russische kraj Primorje
 Pojma (rivier), een ongeveer 38 kilometer lange rivier in het Russische Verre Oosten, in het zuiden van de Russische kraj Primorje